Mordecai Lincoln House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Mordecai Lincoln House (Kentucky), ID-Nr. 72000547
 Mordecai Lincoln House (Pennsylvania), ID-Nr. 88002370